Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der nordkoreanischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der nordkoreanische Fußballverband PRKFA wurde 1945 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 7. Oktober 1956 gegen China statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Nordkoreas aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und OAM = Ostasienmeisterschaft / AS = Asienspiele
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der nordkoreanischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der nordkoreanischen Mannschaft

1956 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die nordkoreanische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 75 andere Nationalmannschaften aus allen sechs Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 41 der derzeit abzüglich des Nordkoreas 46 Nationalmannschaften der AFC
 11 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 4 der derzeit 41 Nationalmannschaften der CONCACAF
 4 der derzeit 10 Nationalmannschaften der CONMEBOL
 eine der derzeit 13 Nationalmannschaften der OFC
 11 der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA
 3 ehemalige Nationalmannschaften (kursiv gesetzt); 2 gehörten zuletzt der AFC und einer der UEFA an

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis Juli 2000) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Nordkorea
!